Amate Amarillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Amate Amarillo, delstaten Mexiko, Malinalco, 
 Amate Amarillo, Chilapa de Álvarez, 
 Amate Amarillo, Tlapa de Comonfort,